Vorentlastung steht für:

einen Begriff aus der Pädagogik/Linguistik/Sprachdidaktik, siehe Vorentlastung (Pädagogik) und ist eine Art Einführung und Einstimmung auf ein Thema unter Benutzung von Vorwissen
einen Begriff aus der Talsperrensteuerung, siehe Vorentlastung (Wasserwirtschaft) und bedeutet ein rechtzeitiges Ablassen von Wasser, um Freiraum für ein Hochwasser zu schaffen, z. B. aufgrund von Unwetterprognosen